een Engelse term, eigenlijk met de betekenis vreemde, buitenlander, andere, in het bijzonder voor buitenaards leven of buitenaardse wezens
 Alien (franchise), een mediafranchise
 Alien (fictief wezen), het monster uit de bovengenoemde franchise
 Alien (film), een Britse horrorfilm uit 1979 die deel uitmaakt van de franchise
 Alien (computerspel), een computerspel uit 1982 dat gebaseerd is op bovenstaande film
 Alien (Steve Jolliffe), een muziekalbum van Steve Jolliffe
 Alien (Strapping Young Lad), een muziekalbum van Strapping Young Lad
 Jean-Luc Godard, ook wel Mr. Alien genoemd
 Alien (software), software voor de conversie van computersoftware

Zie ook
 Aliens (doorverwijspagina)